Le sedicenni (Rendez-vous de juillet), film diretto da Jacques Becker (1949)
Le sedicenni, film diretto da Luigi Petrini (1965)